Az 1978-as magyar gyeplabdabajnokság a negyvennyolcadik gyeplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1-4. helyezettek egymás közt még egy kört.

A Bp. Építők új neve Építők SC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Ütött gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1978

Magyar gyeplabdabajnokság
Magyargyeplabdabajnoksag